GBA für:
 Gambia Bar Association, Rechtsanwaltskammer im westafrikanischen Staat Gambia
 Game Boy Advance, tragbare Spielekonsole
 GB Airways, Charterfluggesellschaft von British Airways nach dem ICAO-Code
 Gemeinsamer Bundesausschuss, dem Bundesgesundheitsministerium unterstelltes oberstes Entscheidungsgremium zum Gesundheitswesen
 Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, Institution in der NS-Zeit, siehe Fritz Sauckel
 Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Deutschland)
 Generic Bootstrapping Architecture, Begriff aus der 3GPP-Standardisierung, siehe auch Bootstrapping Server Function
 Geologische Bundesanstalt (Österreich)
 Gesamtbetriebsausschuss, Begriff aus dem deutschen Arbeitsrecht
 Geschäfts- und Betriebsausstattung, mitunter benutzte Abkürzung einer Position in einer Bilanz
 Gesetzbuch der Arbeit der DDR von 1961
 Glucocerebrosidase, das vom Gen GBA kodiert wird
 Gran Buenos Aires, der Name des Ballungsraums von Buenos Aires, Hauptstadt Argentiniens
 Große Berliner Ausgabe, historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke Bertolt Brechts
 Große Brandenburger Ausgabe, kritische und kommentierte Studienausgabe der Werke und Briefe Theodor Fontanes
 Grundbuchamt, im deutschen Recht ein Registergericht, das mit der Führung des Grundbuchs betraut ist
 Great Britain Alderney, das Kfz-Kennzeichen von Alderney
 GBA Group, ein Netzwerk von Dienstleistungsunternehmen

gba für:
 Gbaya-Sprachen (ISO-639-2/5-Code), Makrosprache innerhalb der ubangischen Sprachen

Siehe auch:

Abkürzung